

Cinema 
 A braccia aperte (John Goldfarb, Please Come Home!) –  film statunitense del 1965 diretto da J. Lee Thompson.

Musica 
 A braccia aperte – singolo del 1975 di Maurizio Piccoli.
 A braccia aperte – singolo di Elsa Quarta.
 A braccia aperte – singolo del 2003 di Renato Zero.